E32 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E32, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Maladies du thymus, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 BMW Série 7 type E32, la deuxième génération de la série 7 du constructeur allemand BMW.

Route
  Route européenne 32, une route au Royaume-Uni.

Signalisation
 Panneau E32, un panneau permettant de localiser un cours d'eau en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres